Bitlis (provincie), een provincie van Turkije
Bitlis (district), een district in deze provincie
Bitlis (stad), de hoofdstad van dit district en deze provincie